Schößchen steht für: 
 Schößchen (Kleidung), an der Taille angesetzter Stoffstreifen
 Schößchen, regionale Bezeichnung für ein Doppelbrötchen, siehe Röggelchen

Siehe auch:
 Schoß